Карелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карелли, Грегорио — католический церковный деятель XII века.
 Карелли, Франческо (1758—1832) — итальянский антиквар, археолог и нумизмат.
 Карелли, Эмма (1877—1929) — итальянская оперная певица.
 Карелли, Эмилио (род. 1952) — итальянский журналист и политик.
 Карелли, Энтони (более известный, как Сантино Марелла; род. 1974) — канадский рестлер.